Bévéziers puede referirse a 2 submarinos construidos en Francia:

Bévéziers, construido en 1935, puesto en servicio en la Segunda Guerra Mundial con la Armada de Vichy y hundido en 1942.
Bévéziers, construido en 1985 como el cuarto integrante de la clase Agosta de submarinos de ataque.